Callejones kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Callejones, Colima, Tecomán, 
 Callejones, Jalisco, Tamazula de Gordiano, 

Robotskapade Mexikoförgreningar